O Liga Regional (ou Insular) de Santiago de 2010-11 foi a epoca de Campeonato Regional de Futebol de Santiago Sul competição de futebol, foi arrando-se por Associação Regional de Futebol de Santiago Sul (ARFSS). O clube finido em último posição foi relegado, o nove posição jogarado em jogos decisionais.  O número de clubes de temporada foi 20, 10 em Primeira e Segunda Divisões.

O campeão do torneio foi a Bosviata da Praia conqustou o primeiro título por clube é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2011, Além, a finalista Sporting Clube da Praia qualificado-se campeonato nacional os campeão nacional de 2010.

O gols totais númeram aproximamente 208.

Clubes

Primeira Divisão

 Académica da Praia
 Bairro
 FC Boavista
 Celtic - Achadinha de Baixo
 Desportivo da Praia
 AD Ribeira Grande
 Sporting Clube da Praia
 CD Travadores
 GD Varanda - Achadinha de Baixo
 Vitória FC

Segunda Divisão
Asa Grande
Avenida 77 - dissoludo
 AJ Black Panthers
 Delta
Fiorentina - Calabaceira
Jentabus
Kuminidade
 Lapaloma
ADSC Tchadense - Achada de Santo Antônio
Unidos do Norte
GDRC Vila Nova - bairro de Vila Nova

Resumo da Temporada
A edição 2009 da Campeonato Regional (ou Insular) teve a Académica da Praia

Classificação Final

Primeira Divisão

Segunda Divisão
1a: Tchadense

Campeão

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional de Zona Sul de Santiago de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular de Santiago (Zona Sul)
2010 em Cabo Verde
2011 em Cabo Verde
Década de 2010 na Ilha de Santiago